Vřesina può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Vřesina, comune del distretto di Opava, nella Moravia-Slesia
Vřesina, comune del distretto di Ostrava, nella Moravia-Slesia